John-F.-Kennedy-Platz steht für:
 John-F.-Kennedy-Platz (Berlin)
 John-F.-Kennedy-Platz (Braunschweig)
 John-F.-Kennedy-Platz (Dachau), siehe Liste der Baudenkmäler in Dachau
 John-F.-Kennedy-Platz (Landshut)

Siehe auch:
 Kennedyplatz
 Kennedybrücke